Јоактун има више значења:

 Јоактун (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Јоактун (Сусила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Јоактун (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику